El Torneig d'Abu Dhabi 2021, conegut oficialment com a Abu Dhabi Women's Tennis Open 2021, és un esdeveniment tennístic sobre pista dura exterior inclòs dins els WTA 500 del circuit WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 5 i el 13 de gener de 2021 en el Zayed Sports City d'Abu Dhabi, Emirats Àrabs Units.

Aquest torneig era un esdeveniment d'exhibició però a causa de la pandèmia de COVID-19 va entrar a formar part del calendari professional l'any 2021.

La tennista bielorussa Arina Sabalenka va guanyar el primer títol del calendari i va encadenar el tercer títol consecutiu i quinze victòries tenint en compte el final de temporada anterior.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

WTA Tour 2021
Competicions tennístiques als Emirats Àrabs Units
Esport a Abu Dhabi